Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2011 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 15 au  sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

2011
Allemagne
Sport en Allemagne en 2011
Sport en juillet 2011